

Događaji 
 Bitka kod Metaura

Rođenja

Smrti